Stans, une commune autrichienne du Tyrol.
 Stans, une commune suisse du canton de Nidwald.

 , une page d'homonymie.